Шалабай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Шалабай — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Шалабай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.